Мала Расињица је насељено место у општини Расиња, до нове територијалне организације у саставу бивше општине Копривница, у Подравини, Хрватска.

Становништво

Број становника по пописима

 напомене:

Од 1857. до 1880. исказивано под именом Расињица, од 1890. до 1931. под именом Расиница, а од 1948. до 1981. под именом Мала Расиница.

Национални састав

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Хрватској
Општина Расиња
Насељена места у Копривничко-крижевачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској